Gmina Elk – gmina w hrabstwie Buena Vista
 Gmina Elk – gmina w hrabstwie Clayton
 Gmina Elk – gmina w hrabstwie Delaware